Driencourt kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Driencourt (udde),

Frankrike 

 Driencourt, departementet Somme i regionen Hauts-de-France, 

Robotskapade Antarktisförgreningar